Шестикурганный — хутор в Бобровском районе Воронежской области России.

Входит в состав Слободского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бобровского района